Lied kan syfta på följande:

Geografi
 Mount Lied, berg i Antarktis

Musik
 Lied – inom den klassiska musiken solosång med strofiskt uppbyggd text och ofta lyrisktinnehåll. Se romans (musik).

Personer
 Finn Lied (1916–2014), norsk ingenjör och politiker, statsråd för Arbeiderpartiet
 Morten Lid  (född 1950), norsk-svensk skulptör

Efternamnsförgreningssidor
Norska efternamn